Švihov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Stadt Švihov u Klatov, Okres Klatovy
 Gemeinde Švihov u Rakovníka, Okres Rakovník
 Ortsteil Švihov von Drslavice, Okres Písek
 Ortsteil Švihov von Miřetice u Nasavrk, Okres Chrudim

Švihov ist der Name folgender Bauwerke:
 Burg Švihov
 Talsperre Švihov

Siehe auch:
 Schwichow